Yuma é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Yuma (Arizona)
 Condado de Yuma (Colorado)

Desambiguações de topônimos